

 est un nom de famille japonais qui peut désigner :
 Shinobu Ishihara (1879-1963), ophtalmologue japonais créateur du test d'Ishihara ;
 Ishihara Jun (1881-1947), physicien japonais ;
 Shintarō Ishihara (1932-2022), écrivain et homme politique japonais ;
 Makiko Ishihara (1933-), ou Mie Kitahara, actrice japonaise ;
 Yūjirō Ishihara (1934-1987), acteur et chanteur japonais, frère de Shintarō Ishihara ;
 Nobuteru Ishihara (1957-), homme politique, fils ainé de Shintarō Ishihara ;
 Yoshizumi Ishihara (1962-), acteur japonais, fils cadet de Shintarō Ishihara ;
 Tatsuyoshi Ishihara (1964-), patineur de vitesse sur piste courte ;
 Hirotaka Ishihara (1964-), homme politique, troisième fils de Shintarō Ishihara ;
 Tatsuya Ishihara (1966-), animateur et réalisateur japonais de séries et films d'animation ;
 Terumasa Ishihara (1980-), catcheur japonais ;
 Takamasa Ishihara (1981-), ou Miyavi Ishihara, chanteur et guitariste japonais ;
 Naoki Ishihara (1984-), joueur de football japonais ;
 Satomi Ishihara (1986-), actrice japonaise ;
 Moe Ishihara (1986-), actrice japonaise ;
 Kaori Ishihara (1993-), idole japonaise, chanteuse et seiyū japonaise.

Ophtalmologie 
 Test d'Ishihara, test pour déceler les déficiences des teintes rouge et verte

Astronomie 
 (9971) Ishihara, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes